Jörgen Weibull er navnet på to personer:

 Jörgen Weibull (historiker) – en svenskfødt historiker
 Jörgen Weibull (økonom) – en svensk økonom